Лессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Лессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Лессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш